Bert Jansen (politicus), burgemeester van Montfoort 
 Bert Jansen (voetballer), Nederlands beroepsvoetballer
 een personage in de komedieserie Het Zonnetje in Huis (zie aldaar)
 Bert Jansen (regisseur), regisseur van het televisieprogramma Nederpopzien van de VARA (1975)